Муниципальное образование Устюженское — сельское поселение в составе Устюженского района Вологодской области.
Центр — город Устюжна.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

География 
Расположено на западе района. Граничит:
 на севере с Мезженским и Лентьевским сельскими поселениями,
 на востоке с сельским поселением Посёлком имени Желябова и Сошневским сельским поселением,
 на юге с Никифоровским и Залесским сельскими поселениями,
 на юго-западе с Новгородской областью,
 на западе с Покровским сельским поселением Чагодощенского района.
Внутри Устюженского сельского поселения расположено городское поселение Устюжна.

По территории сельского поселения проходят автодороги Р8 и Р84, протекает река Молога и её притоки: правые Ижина, Ворожа, левые Колодня, Перька, Кобожа.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в состав Устюженского района входили:
 Устюженский сельсовет (ОКАТО 19 250 848, 39 населённых пунктов),
 Перский сельсовет (ОКАТО 19 250 836, 15 населённых пунктов).

1 января 2006 года в составе Устюженского района были образованы
 Устюженское сельское поселение с центром Устюжна, в которое вошёл Устюженский сельсовет,
 Перское сельское поселение с центром Яковлевское, в которое вошёл Перский сельсовет.

9 апреля 2009 года сельские поселения Устюженское и Перское были объединены в Устюженское с центром в городе Устюжна.

Населённые пункты 
С июля 2020 года в состав сельского поселения входят 53 населённых пункта, в том числе:
48 деревень,
3 посёлка,
1 село,
1 хутор.

Населённый пункт, упразднённый 09.05.2020.

Примечания 

Муниципальные образования Устюженского района
Сельские поселения Вологодской области